Plusieurs localité en Pologne :
 Bogdany (Frombork)
 Bogdany Małe
 Bogdany Wielkie